Johann von Jülich-Kleve-Berg ist der Name folgender Personen:
* Johann von Jülich-Kleve-Berg (1490–1539), Herrscher der Vereinigten Herzogtümer Jülich-Kleve-Berg, siehe Johann (Jülich-Kleve-Berg)
 Johann Wilhelm von Jülich-Kleve-Berg (1562–1609), Bischof des Bistums Münster, Herzog von Jülich-Kleve-Berg und Graf von Mark und Ravensberg, siehe Johann Wilhelm (Jülich-Kleve-Berg)